Ericson – wariant nazwiska Eriksson
Miejscowości w USA:
 Ericson – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Wheeler
Gminy w USA:
 Ericson (ang. Ericson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
Biografie:
 Georg Ericson (1919–2002) – szwedzki piłkarz i trener
 Annalisa Ericson (1913–2011) – szwedzka aktorka

Zobacz też 
 Ericsson
 Erickson
 Ericksson
 Erikson
 Eriksson